Název Donín má více míst:
 Donín (město) je město v Německu (spolková země Sasko)
 Donín (hrad) v Německu
 Donín (Hrádek nad Nisou), část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Donín (Toužetín), část obce Toužetín v okrese Louny
 Donín (vojenský újezd Hradiště), bývalá obec, dnes součást vojenského újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary